Ситомля — топоним и гидроним в России:

 Ситомля — деревня в Тихвинском районе Ленинградской области.
 Ситомля — река в Любытинском районе Новгородской области и Тихвинском районе Ленинградской области.